Vilhelm I, född den 27 september 1781, död den 25 juni 1864 var från 1816 och till sin död kung av Württemberg.

Wilhelm föddes i Lüben, som son till Fredrik I av Württemberg (1754–1816) och hans hustru Augusta Karolina av Braunschweig-Wolfenbüttel (1764–1788).

Äktenskap

Han gifte sig den 8 juni 1808 i München med Karolina Augusta av Bayern (1792–1873), dotter till Maximilian I Joseph av Bayern (1756–1825). Äktenskapet blev mycket olyckligt och de skildes, efter vädjan till påven, 1814.

Han gifte om sig 1816 i Sankt Petersburg med sin kusin storfurstinnan Katarina Pavlovna av Ryssland (1788–1819), dotter till tsar Paul I av Ryssland och Sophie Marie Dorothea av Württemberg. Senare samma år efterträdde han sin far som kung av Württemberg. Med Katarina fick han två döttrar: 
 Marie (1816–1887), gift med greve Alfred von Neipperg
 Sophie (1818–1877), gift med Vilhelm III av Nederländerna.

1820 gifte han sig för tredje gången med en annan kusin Pauline Therese av Württemberg, dotter till Ludwig av Württemberg (1756–1817) och Henriette av Nassau-Weilburg (1780–1857).

Med sin tredje hustru fick han tre barn:
 Katarina (1821–1898), som med sin make Fredrik Karl av Württemberg blev mor till Vilhelm II av Württemberg
 Karl I av Württemberg (1823–1891), gift med Olga Nikolajevna av Ryssland
 Auguste Wilhelmine Henriette (1826–1898), gift med Hermann av Sachsen-Weimar

Vilhelm I dog på Schloss Rosenstein, i Stuttgart, Württemberg.

Referenser

Födda 1781
Avlidna 1864
Huset Württemberg
Tysklands kungligheter
Riddare av Strumpebandsorden
Män
Personer från Schlesien
Personer från Lubin